Domargård kan syfta på:

 Domargård, Borgå – en egendom i Borgå, Nyland
 Domargård, Helsingfors stad – en del av Domarby i Helsingfors stad
 Domargård, Karis – en by i Karis stad